Princesse Rosalina au Québec, Harmonie (personnage), personnage de jeu vidéo féminin 
Rosalina Roche (1946-...) femme de lettres française